QFF bezeichnet:

 eine Vereinigung schwul-lesbischer Fußball-Fanclubs, siehe Queer Football Fanclubs
 eine Bezugsgröße in der Meteorologie, siehe Barometrische Höhenmessung in der Luftfahrt #QFF

QFF